Dit artikel geeft een overzicht van steden in de Volksrepubliek China met meer dan 2 miljoen inwoners (volkstelling 2020).

Daarbij het inwoneraantal van het metropoolgebied (stad + aaneengesloten voorsteden):

Inwoneraantallen volgens de officiële volkstellingen van 1990, 2000, 2010 en 2020

* Jinan, Nanchang, Qingdao, Urumqi, Yantai, Zhengzhou en Zibo zijn voorlopige schattingen

Bron 

Volksrepubliek China
China
Grote